Беррі ()

Персоналії 

 Барбара Беррі — американська акторка та письменниця.
 Білл Беррі — барабанщик гурту R.E.M.
 Боб Беррі — канадський хокеїст та тренер.
 Геллі Беррі — американська кіноакторка.
 Денніс Беррі — американсько-французький режисер, актор та сценарист.
 Едвард Вілбер Беррі — американський палеонтолог та ботанік.
 Едді Беррі — американський хокеїст.
 Клод Беррі — французький кінорежисер і продюсер.
 Рей Беррі — американський хокеїст.
 Сестри Беррі — Клер (Claire) і Мерна (Merna) Беррі, американський дует.
 Чак Беррі — американський музикант, пісенний композитор, вокаліст

Топоніми

Беррі Бастіон — гора (3144 м) у хребті Британія, в Східній Антарктиді

Беррі () — місто в провінції Онтаріо у Канаді

Беррі — нафтове родовище в Саудівській Аравії, одне з найбільших у світі

Беррі — місто, штат Алабама
 Беррі — місто, штат Кентуккі
 Беррі — місто, штат Вісконсин

Беррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Див. також 
 Баррі (значення)
 Бері (значення)